Tugendhat puede hacer referencia a:

  Christopher Tugendhat, político británico;
  Ernst Tugendhat, filósofo alemán;
  Ricardo López Tugendhat, deportista ecuatoriano; o
  Villa Tugendhat, del arquitecto Ludwig Mies van der Rohe.